El término snare puede referirse a:
SNARE, nombre de una familia de proteínas implicadas en la fusión de membranas.
Snares, un grupo de islas deshabitadas del océano Pacífico.
Pingüino de las Snares, especie de pingüino de Nueva Zelanda.
Venetian Snares, nombre artístico de Aaron Funk, músico y productor canadiense.
Snare, nombre en idioma inglés de la caja o tambor redoblante.